Сакалаускас, Арунас (род. 1952) — литовский скульптор, лауреат Национальной премии Литвы.
 Сакалаускас, Арунас (род. 1962) — литовский актёр и ведущий телевизионных передач.